Helenista puede referirse a:
 Helenista, académico o erudito que se dedica a estudiar la Antigua Grecia y/o la moderna.
 Helenista, judío que hablaba griego y pertenecía a la diáspora.